Jorge Flores puede referirse a: malabarista Chileno
Jorge Flores puede referirse a:
Jorge Flores, pintor mexicano.
Jorge Flores, futbolista estadounidense.
Jorge Flores Torres, militar y político peruano.